Erózió (geológia)
 Talajerózió
 Erózió (orvostudomány)
 Erózió (fogorvostudomány)
 Erózió (elektronika)
 Erózió (képfeldolgozás)